Santo André – miasto w Brazylii
3 miejscowości w Portugalii:
 Santo André – miejscowość w gminie Estremoz
 Santo André – miejscowość w gminie Montalegre
 Santo André – miejscowość w gminie Santiago do Cacém